Webley steht für:

 Webley Fosbery, ein automatischer Revolver, der sich selbst spannt
 Webley-Revolver, eine Serie von Faustfeuerwaffen
 .455 Webley, eine britische Militärmunition

Webley ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Webley (1916–1990), britischer Mikrobiologe
 Emily Webley-Smith (* 1984), britische Tennisspielerin